Петропавлов — фамилия:

 Петропавлов, Александр Иванович (1920—1942) — советский лётчик.
 Петропавлов, Алексей Петрович (1924—1974) — Герой Советского Союза.
 Петропавлов, Евгений Олегович (род. 1983) — волейболист клуба «Нова», тренер московского клуба «Динамо».

См. также 
 Петропавловск